Earlington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Earlington (Kentucky)
 Earlington (Pennsylvania)